Indo G (Memphis, Tennessee — 1973) mais conhecido pelo seu nome artístico Tobian Tools é um rapper norte-americano  de Memphis, Tennessee. Teve suas atividades como rapper em 1990.

Discografia

Álbuns de estúdio
 1995-Crossfire  
 1994-19 Nigga 4  
 1995-Up In Smoke  
 1994-The Antidote  
 199-Down South Ballin 
 1992-Angel Dust  
 2000-Live & Learn 
 2002-Christmas N Memphis
 2006-Kill The Noise 
2000-Purple Drank

Ligações externas 

Rappers dos Estados Unidos
Naturais de Memphis (Tennessee)